Айдогдыев () — туркменская фамилия. Известные носители:

 Айдогдыев, Дорткули (род. 1962) — туркменский государственный деятель, дипломат.
 Айдогдыев, Максат Тотурбабаевич (род. 1976) — туркменский государственный деятель.
 Айдогдыев, Мухаммедмурад Ходжалиевич (род. 1967) — туркменский государственный деятель.
 Айдогдыев, Оразгельды (род. 1948) — туркменский государственный деятель.
 Айдогдыев, Эсен Мухаммедович — туркменский дипломат.